William Daley – politico australiano (1870-1944)
William M. Daley – politico statunitense (1948-)
William R. Daley – giocatore di baseball statunitense (1892-1971)